Hymenancora är ett släkte av svampdjur. Hymenancora ingår i familjen Myxillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Hymenancora